Адлан Рамзанович Батаев (род. 10 августа 1993 года) — российский боец смешанных боевых искусств чеченского происхождения, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2013 года, известен по участию в турнирах престижных бойцовских организаций ACA, ACB.

Статистика ММА  

|-
|Поражение
|align="center"|14-4
| Евертон Даниэль Фрейтас
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ACA 138: Вагаев - Гаджидаудов
|align="center"|26 марта 2022
|align="center"|1
|align="center"|0:21
|
|
|-
|Победа
|align="center"|14-3
| Лукаш Копера
|Решением (единогласным)
|ACA 132: Джонсан - Вахаев
|align="center"|19 ноября 2021
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|13-3
| Никита Гомзяков
|Решением (единогласным)
|ACA 126: Магомедов - Егембердиев
|align="center"|16 июля 2021
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align="center"|12-3
| Андрей Гончаров
|Нокаутом (удар)
|ACA 115: Исмаилов - Штырков
|align="center"|13 декабря 2020
|align="center"|2
|align="center"|0:56
|
|
|-
|Победа
|align="center"|12-2
| Жоао Луис Ногеира
|Решением (единогласным)
|ACA 102: Туменов - Ушуков
|align="center"|29 ноября 2019
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align="center"|11-2
| Даниэль де Альмейда
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 92 Poland
|align="center"|16 февраля 2019
|align="center"|2
|align="center"|1:28
|
|
|-
|Победа
|align="center"|11-1
| Тайгро Коста
|Решением (раздельным)
|ACB 89 Abdul-Aziz vs. Bagov
|align="center"|8 сентября 2018
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|10-1
| Сауль Алмейда
|Решением (единогласным)
|ACB 84 Agujev vs. Burrell
|align="center"|7 апреля 2018
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|9-1
| Маике Линарес Гальвао Аморим
|Решением (единогласным)
|ACB 79 Alfaya vs. Agujev
|align="center"|27 января 2018
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|8-1
| Эдилсон Рамос
|Нокаутом (удары)
|ACB 73 Silva vs. Makoev
|align="center"|21 октября 2017
|align="center"|1
|align="center"|1:46
|
|
|-
|Поражение
|align="center"|7-1
| Марат Балаев
|Решением (раздельным)
|ACB 61 Balaev vs. Bataev
|align="center"|18 декабря 2016
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|7-0
| Дональд Санчес
|Решением (единогласным)
|ACB 50 Stormbringer
|align="center"|18 декабря 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|6-0
| Дэвид Кубас
|Решением (единогласным)
|ACB 40 - Battleground
|align="center"|3 июня 2016 
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|5-0
| Маркос Винисиус Борхес Пансини
|Техническим нокаутом (удары)
|ACB 31 - Magomedsharipov vs. Arapkhanov
|align="center"|9 марта 2016 
|align="center"|2
|align="center"|4:25
|
|
|-
|Победа
|align="center"|4-0
| Олег Петеримов
|Решением (единогласным)
|ACB 28 - Young Eagles 4
|align="center"|27 декабря 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|3-0
| Виталий Улич
|Решением (единогласным)
|ACB 21 - Grozny
|align="center"|29 августа 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
| Фирдавс Назаров
|Сабмишном (удушение треугольником)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 9
|align="center"|22 июня 2014
|align="center"|1
|align="center"|1:38
|
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Исмаил Ирасханов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|Berkut Cup 2013 - 1 Round
|align="center"|20 марта 2013
|align="center"|1
|align="center"|2:40
|
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Адлан Батаева на сайте Sherdog
 Профиль Адлан Батаева на сайте ACA MMA
 Профиль Адлан Батаева на сайте Fight time
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни